SB 7 steht für:

 Akaflieg Braunschweig SB 7, ein Segelflugzeug
 LVF – Bacchiglione bis Tiziano, eine österreichische Dampflokomotivreihe